Скороподъёмность — лётно-техническая характеристика воздушного судна, определяющая его манёвренность в вертикальной плоскости; выражается в скоростных возможностях летательного аппарата при наборе им высоты в полёте и измеряется в метрах в секунду (в странах с футовой системой исчисления высоты — в футах в минуту).

 1 м/c = 197 фут/мин

В справочниках обычно приводится максимальная скороподъёмность, но есть и другие показатели: оптимальная скороподъёмность (в зависимости от критерия), максимальный угол набора высоты.

Скороподъёмность зависит от полётной конфигурации, массы воздушного судна (груза, количества топлива) и метеоусловий, влияющих на характеристики двигателей (давления, температуры, влажности). У поверхности земли, где двигатели развивают максимальную мощность, скороподъёмность наибольшая, с ростом высоты она снижается и падает до нуля у теоретического потолка (у практического потолка, который ниже, запас скороподъёмности ещё есть).

Скороподъёмность самолётов возрастает с увеличением скорости (до определённого предела). Это связано с тем, что на низкой скорости самолёт летит с бо́льшим углом атаки, и мощность двигателей поглощается сопротивлением воздуха из-за высокой фронтальной площади. На высокой скорости угол атаки приближается к 0 и самолёт развивает наилучшее аэродинамическое качество. Однако выше оптимальной скорости скороподъёмность падает, так как даже при наилучшем угле атаки корпус самолёта развивает сопротивление воздуха (растущее квадратично), которое поглощает тягу двигателей.

Примечания

См. также 
 Вариометр — прибор, отображающий скорость изменения высоты.
 Тяговооружённость

Авиационные термины